WTA Elite Trophy 2019, właśc. Hengqin Life WTA Elite Trophy Zhuhai 2019 – tenisowy turniej WTA z cyklu WTA Elite Trophy rozgrywany w dniach 22–27 października 2019 roku w Zhuhai na kortach twardych w hali o puli nagród wynoszącej 2 419 844 dolarów amerykańskich.

W zawodach singlowych udział brało 12 tenisistek, które nie zakwalifikowały się do WTA Finals. Tenisistki rywalizowały w czterech grupach po trzy osoby. Najlepsza zawodniczka z każdej grupy awansowała do półfinału, a ich zwyciężczynie zagrały o trofeum. W zawodach deblowych wzięły udział 4 drużyny, które zostały utworzone poprzez zaproszenia na podstawie rankingu, oraz dwa zespoły z dzikimi kartami. Tenisistki rywalizowały w dwóch grupach po trzy zespoły. Najlepsze drużyny z każdej grupy zagrały o trofeum.

Gra pojedyncza

Ranking Road to Shenzhen 
 Tenisistki na złoto zakwalifikowane.
 Tenisistki na ciemnozłoto otrzymały dziką kartę.
 Tenisistki na brązowo wycofały się.

Zawodniczki rozstawione

Faza pucharowa

Faza grupowa

Grupa Azalea

Grupa Kameliowa

Grupa Orchidea

Grupa Różana

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Faza pucharowa

Faza grupowa

Grupa Liliowa

Grupa Bugenwilla

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia 
 
 

WTA Elite Trophy
2019 w tenisie ziemnym
2019 w Chinach